Næsen har flere betydninger:

 Næse
 Elektronisk næse

Kulturelt:

 Næsen (novelle) - novelle ved Nikolaj Gogol fra 1835-36.
 Nos (film) - sovjetisk filmatisering af Næsen (Hoc, Nos) ved Rolan Bykov fra 1977.
 Næsen (opera) - opera ved Dmitrij Sjostakovitj fra 1928.
 Næsen (Akutagawa) - novelle fra 1916 (鼻, Hana) ved Akutagawa Rynosuke.
 Næse (politik)

Geografisk:

 Nose, Osaka - by i Japan.
 Noše - by i Slovenien.